

Toponymie

Toponymes 

 La France, pays d'Europe occidentale.
 Le royaume de France, le nom de l'ancienne entité politique régnant sur une grande partie de la France métropolitaine actuelle.
 La Petite France, quartier du centre-ville historique de Strasbourg.
 L'Île-de-France, région française (voir aussi la page d'homonymie ).
 Le pays de France, petite région naturelle et historique française située au nord de Paris, plus souvent appelée aujourd'hui Plaine de France. Cette terminologie engendre elle-même de nombreuses dénominations d'institutions et d'administrations territoriales de ce territoire, notamment huit communes :
 Baillet-en-France
 Belloy-en-France
 Bonneuil-en-France
 Châtenay-en-France
 Mareil-en-France
 Puiseux-en-France
 Roissy-en-France
 Tremblay-en-France
 La Nouvelle-France, ancienne colonie française d'Amérique du Nord.
Rivière France, un affluent du lac Chibougamau, coulant en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Canada.

Odonymes 
 
 
 Quai Anatole-France, voie du  de Paris.
 Avenue Anatole-France, voie du  de Paris.
 Rue Anatole France (Bruxelles).
 Rue Anatole-France (Levallois-Perret).

Personnalités

Prénom 
 France, prénom féminin.

Noms de famille

Aristocratie 
 Maison de France, désignation générique de l'ensemble des souverains de la monarchie française.
 
 Cécile de France (1097-après 1145), princesse médiévale française.
 
  (1911-1986), ingénieur inventeur du système SECAM de télévision en couleur.

Autres 
 
 Bill France Jr. (1933-2007), entrepreneur américain.
 
 Cécile de France (née en 1975), actrice belge.
 C.V. France (1868-1949), acteur anglais.
 Emmanuel de France (1908-1996), général de brigade français.
 Eurilda Loomis France (1865-1931), peintre américaine.
 Hector France (1837-1908), écrivain français.
 Micheline La France (1944-2014), écrivain québécois.
 Pierre Mendès France (1907-1982), homme politique français.
 Ronald France (1946-2011), acteur québécois.
 Michael France (1962-2013), scénariste américain.
 Robert France (1960-2015), informaticien américain.
 Tristan Mendès France (né en 1970), journaliste français, petit-fils de Pierre.
 Narissara France (née en 1991), mannequin britannique.

Pseudonyme 

 Anatole France (1844-1924), écrivain français.

Navires 
 Le France, paquebot à aubes de 1864.
 Le France, dernier bateau à aubes français, mis à l'eau au lac d'Annecy en 1909 et coulé en ce même lac en 1971.
 Le France, premier cinq-mâts français en 1890, considéré à l'époque comme le plus grand voilier du monde, construit pour le compte de l'armement Bordes.
 Le France III, paquebot de 1896 construit par les Forges et chantiers de la Méditerranée, coulé le 7 novembre 1915 par le sous marin U38
 Le France II, grand voilier français lancé en 1911, le plus long jamais construit.
 Le France, paquebot de 1912.
 Le France, cuirassé de 1912.
 Le France 1, navire météorologique opéré par Météo-France de 1958 à 1985.
 Le France, paquebot de 1962, renommé ensuite en Norway puis en Blue Lady.
 Le France 1, voilier français ayant participé à 3 coupes de l'America.
 Le Bleu de France, paquebot de croisière, en service.
 Le projet France.

Chaînes de télévision 
 France 2, principale chaîne généraliste de France Télévisions.
 France 3, chaîne généraliste à vocation régionale de France Télévisions.
 France 4, chaîne généraliste consacrée au divertissements, de France Télévisions.
 France 5, chaîne généraliste basée sur l'éducation, le savoir et la connaissance, de France Télévisions.
 France Ô, chaîne généraliste communautaire de la France d'outre-mer, de France Télévisions.
 France 24, chaînes d'information en continu de la Société de l'audiovisuel extérieur de la France.

Stations de radiodiffusion 
 France Inter (issue de la transformation de France I)
 France Inter Paris
 France Info 
 France Bleu
 France Culture (issue de la transformation de France III)
 France Musique (issue de la transformation de France IV)
 France II (absorbée en 1963 par France Inter, époque où cette dernière s'appelait encore « Paris Inter »)
 France V nom de la radio d'Alger, avant l'indépendance de l'Algérie

Titres

Multimédia 
 France, album studio de France Gall paru en 1996.
 Le France, chanson de Michel Sardou en 1975.
 La France, un film français de Serge Bozon (2007).
 France, un film français de Bruno Dumont sorti en 2021.

Journaux 
 La France, journal parisien d'Émile de Girardin
 La France, journal fondé par Jean Luchaire, commissaire à l'Information de la Commission gouvernementale de Sigmaringen et qui paru d' à mars 1945 dans l'enclave française
 Ouest-France, quotidien de l'ouest de la France
 France-Soir,  quotidien généraliste français paru de 1944 à 2012

Entreprises et associations 
France Télécom
Gaz de France, 
Electricité de France, 
TDF
 La France, ancienne  compagnie d'assurances rachetée par Generali
 France terre d'asile, association française de solidarité
 La marque « France », créée par le Gouvernement français en 2008, dans le cadre d'une nouvelle politique touristique de la France.
 Pavillon de la France dans le parc à thème Epcot de Walt Disney World Resort situé à Orlando Floride.
 American LaFrance, un constructeur américain de véhicules de secours.

Notions et objets 
 'La France', cultivar de rosier de la catégorie des hybrides de thé.
 La France, premier dirigeable au monde.
 Vieille France, terme qui désigne la France rurale du  et de l'Ancien Régime.  
 France, forme de blason en héraldique.
 France, Marque déposée par le Gouvernement français en 2008.

Sports et urbanisme 
 
 Stade de France
 Anatole France, station du métro de Paris située sur la commune de Levallois (ligne 3).
 Anatole France, station du métro de Rennes (ligne A).

Voir aussi

Homonymie de bateaux
Patronyme français